Балетка может означать:
 обувь для занятий танцами (балетом).
 маленький чемоданчик, с округлыми краями, модный в конце 50-х годов XX века.
 маленький чемоданчик, необходимый элемент спортсмена, использовавшийся в качестве современных спортивных сумок для носки белья и спортивной одежды.
На пороге стоял высокий пожилой человек в мокром плаще и берете, из-под которого выглядывали седые виски. В руках он держал чемоданчик-балетку и тетрадь с карандашом.
«Балетка» удивительно ладно уместилась меж сидений. Мог ли майор-ракетчик Назаров предположить в те мгновения, что это — своего рода плаха, на которой уже вскоре состоится беспощадная и разорительная казнь?
 сленговое название намоточного механизма (приспособления), либо устройства, одним из основных назначений которого является намотка (размотка) чего-либо.

Ссылки 
 Валентина Николаевна Зеленская с любимым котом и чемоданчиком, который звался балеткой, в 50-е годы прошлого века